Evelyn Matthei
 Fernando Matthei